Rocket ("foguete em português") pode referir-se a:

 Rocket (locomotiva)
 Rocket Power — desenho animado

Música 
 Rocket (canção de Beyoncé)
 Rocket (canção de The Smashing Pumpkins)
 Rocket (canção de Def Leppard)

Desambiguações de música